Центра́льная Гре́ция (, Стереа-Элада) — периферия, административно-территориальная единица Греции. Является региональным органом местного самоуправления и частью административного деления. По программе «Калликратис» с 2011 года входит в децентрализованную администрацию Фессалия и Центральная Греция. Находится в центральной части Греции, самая гористая периферия. Включает в себя острова Скирос и Эвбея. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь  квадратного километра. Плотность 35,2 человека на квадратный километр. Административный центр периферии — Ламия. Перифериархом с 1 сентября 2019 года является .

Образована в 1987 году в соответствии с Законом 1622/86 о местном самоуправлении. В периферию вошли номы Беотия, Фокида, Фтиотида, Эвбея и Эвритания.

История 

Центральной Грецией () называлась после Греческой революции и основания королевства Греции в 1832 году континентальная часть государства, в отличие от Пелопоннеса и островов Эгейского моря. На севере в Центральную Грецию входила небольшая часть Фессалии и Эпира, на юге Центральная Греция простиралась до Коринфского залива и залива Сароникоса, на западе — до Ионического моря, на востоке — до заливов Малиакос, Вориос-Эввоикос и Нотиос-Эввоикос, а также Эгейского моря. Область не является исторической.

Административное деление 
Периферия c 2011 года по программе «Калликратис» делится на 5 периферийных единиц, включающих 25 общин:

Перифериархи 
 2014—2019 Костас Бакоянис ()
 2019 —  Фанис Спанос ()

Примечания

Ссылки